transitive Hülle steht für:

 transitive Hülle (Menge), kleinste Obermenge von X, die transitiv ist
 transitive Hülle (Relation), transitiver Abschluss einer (zweistelligen) Relation

Siehe auch:
 transitiv (Begriffsklärung)